TSV Eintracht Stadtallendorf (celým názvem: Turn- und Sportverein Eintracht 1920 e. V. Stadtallendorf) je německý sportovní klub, který sídlí v hesenském městě Stadtallendorf. Založen byl v roce 1920 pod názvem FV Eintracht Allendorf. Svůj současný název nese od roku 1956. Od sezóny 2017/18 působí v Regionallize Südwest, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Herrenwaldstadionu s kapacitou 6 600 diváků. Klubové barvy jsou zelená a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl badmintonu, házené, plavání, volejbalu, juda, lehké atletiky a gymnastiky.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1920 – FV Eintracht Allendorf (Fußballverein Eintracht Allendorf)
 1956 – fúze s TSV Blau-Weiß Allendorf ⇒ TSV Eintracht Stadtallendorf (Turn- und Sportverein Eintracht 1920 e. V. Stadtallendorf)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1965–1967: Landesliga Hessen Nord
 1967–1970: Landesliga Hessen Mitte
 1998–2008: Landesliga Hessen Mitte
 2008–2017: Fußball-Hessenliga
 2017– : Fußball-Regionalliga Südwest

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1920